Чон Кристал (, при рождении Чон Су Чжон; род. 24 октября 1994, более известная как Кристал) — южнокорейская певица и актриса. В 2009 году дебютировала как участница южнокорейской гёрл-группы f(x) под управлением S.M. Entertainment, является участницей проекта SM The Ballad. Помимо деятельности в группе также занимается актёрской карьерой, известна по ролям в проектах «Неудержимый пинок 3: Месть коротконогих» (2011−2012),  «Наследники» (2013) и «Слишком прекрасна для меня» (2014).

Ранние годы 
Кристал Су Чон родилась в Сан-Франциско, США, куда её семья переехала в 1980-х годах. В начале 2000 года они отправились в Южную Корею, где Кристал и её старшая сестра Джессика были замечены агентством S.M. Entertainment. Кристал снялась в видеоклипе Shinhwa «Wedding March», и ей, как и Джессике, было предложено отправиться в компанию на стажировку, чтобы профессионально заниматься пением и танцами. Родители ответили отказом, аргументируя это слишком юным возрастом Кристал, а Джессика присоединилась к агентству. Позже, в 2007 году, она дебютирует в группе Girls’ Generation, и сёстры Чон будут появляться вместе на многих мероприятиях.

В 2002 году Кристал начала сниматься в рекламе. Впервые она появилась в рекламном ролике Lotte вместе с актрисой Хан Га Ин. В 2006 году родители позволили ей присоединиться к агентству, и она прошла прослушивание, после чего была направлена на уроки танцев. Кристал стажировалась на протяжении трёх лет, прежде чем дебютировать в f(x) в 2009 году.

После переезда в Корею Кристал обучалась в Korea Kent Foreign School; 7 февраля 2013 года окончила Hanlim Performing Arts High School. Поступила в Университет Сонгюнгван по специальности театра.

Карьера

2009−13: Начинания в карьере 

Кристал дебютировала как участница гёрл-группы f(x) в сентябре 2009 года.

В марте 2010 года Кристал приняла участие в серии видеороликов в рамках проекта «Мелодия», играя ученицу, влюблённую в учителя по музыке. Она выпустила песню «Melody» специально для данного проекта. Затем Кристал стала ведущей шоу The M-Wave вместе с Санхёном из MBLAQ. Она также участвовала в шоу «Вперёд! Команда мечты 2», где побила рекорд по прыжкам в высоту, который впервые был поставлен 10 лет назад. В июле девушка дебютировала в эпизодической роли в одном из эпизодов дорамы «Более привлекательна днём». За своё появление она выиграла в номинации «Комедийный новичок» на MBC Entertainment Awards.

В 2011 году Кристал выпустила песню «Because of Me» для дорамы «Знак», а также выпустила дуэт «Grumbling» с Итуком из Super Junior. В июле она участвовала в шоу «Поцелуй и слёзы» и заняла там первое место. Ким Ён А похвалила её: «Её навыки достаточно демонстрируют мне то, если бы кто-то сказал, что Кристал фигуристка». В ноябре Кристал появилась в проекте «Неудержимый пинок 3».

В 2012 году был выпущен сингл «Butterfly», записанный с Джессикой для дорамы «Прекрасной тебе», главную роль в которой исполнила Солли. В 2013 году Кристал сыграла одну из ролей в сериале «Наследники».

2014−настоящее время: SM The Ballad и роли в кино 

В 2014 году Кристал присоединилась к проекту SM the Ballad, основанному S.M. Entertainment в 2010 году. На втором альбоме Breathe она спела японскую версию одноимённого заглавного сингла с Чханмином из TVXQ. Она также исполнила дуэт «When I Was… When U Were…» с Ченом из EXO. 12 февраля они выступили вместе на S.M. The Ballad Joint Recital. В марте Кристал появилась в 81 эпизоде ситкома «Картофельная звезда». Ко Гёнпхё отметил её камео как «приятный момент, чтобы запомнить». В апреле состоялся релиз песни «Say Yes», записанной с Джессикой и тогдашним участником EXO Крисом для фильма «Сделай движение». В июне стартовало реалити-шоу «Джессика и Кристал», в котором была показана повседневная жизнь Кристал и её сестры. Позднее в том же году она получила ведущую роль в дораме «Моя любимая девушка» вместе с Рейном и Мёнсу. Специально для проекта Кристал выпустила песню «All Of A Sudden». За свою роль девушка одержала победу в номинации «Самая Популярная Актриса» в категории телевидения на Baeksang Arts Awards.

В мае 2015 года Кристал приняла участие в 10-минутном фильме «Слушай мою песню» в честь десятой годовщины журнала W Korea. В октябре была заявлена на главную женскую роль в предстоящем фильме «Неожиданная любовь» с Лэем из EXO. 28 ноября S.M. Entertainment объявили, что её также выбрали на главную женскую роль в китайской драме «Выпускной сезон».

15 февраля 2017 года состоялся релиз сингла «I Don’t Wanna Love You», записанного при участии Чжу Ван Кима из дуэта Glen Check. В том же месяце Кристал утвердили на одну из главных ролей в сериале «Невеста речного Бога». В том же году она снялась в черной комедийной драме "Тюремная мудрость; она получила хорошие отзывы за ее работу. Кристал была названа «Женщиной года» по версии GQ Korea.

В 2018 году Кристал была назначена главной женщиной в драматическом боевике от OCN «Игрок».

В 2019 году Кристал и Джессика сняли свое второе реалити-шоу в Соединенных Штатах. В том же году она снялась в независимом романтическом фильме Aaebigyuhwan и романтическая комедия «Кисло-сладкое».

В 2020 году Кристал снялась в военной дораме «Поиск», где она играет элитного армейского офицера. Дорама вышла в эфир 17 октября.

В октябре 2020 года официально покинула агентство SM Entertainment, т.к контракт истёк. Она подписала контракт с H& Entertainment в качестве своего нового агентства.

Личная жизнь 
1 апреля 2016 года стало известно об отношениях Кристал с участником EXO Каем. 31 мая 2017 года была подтверждена информации об их расставании.

Дискография

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Krystal (Jung Soo-Jung) 

Поп-вокалисты США
Музыканты f(x)